Formel 1 2019 var 2019-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det var 70. gang, mesterskaberne blev afholdt. Der var ti deltagende konstruktører og tyve kørere, som begyndte sæsonen 17. marts på Albert Park i Melbourne og sluttede 1. december på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Sæsonkalender

Teams og kørere

Resultater 

Noter:

Kørernes mesterskab 

Noter:
 † – Kørere afsluttede ikke Grand Prix'et, men blev klassificeret fordi de gennemførte mere end 90 % af løbsdistancen.

Konstruktørmesterskabet 

Noter:
 † – Kørere afsluttede ikke Grand Prix'et, men blev klassificeret fordi de gennemførte mere end 90 % af løbsdistancen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Fédération Internationale de l'Automobile